Горбатый калоед () — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства скарабеин.

Описание 
Имаго длиной 8,8—14 мм. Надкрылья жёлтые, с многочисленными мелкими тёмными пятнышками. Жуки характеризуются следующими признаками:
 боковые края переднеспинки с сильными выемками перед передними углами, из-за которых передние углы направлены ясно вбок;
 наличник у самцов сильно треугольно выдаётся вперёд;
 теменной киль у самцов в виде длинной пластинки с рожком посередине;
 теменной киль у самок прямой, широкий и низкий, с шиповидно приподнятыми углами;
 переднеспинка у самок с сильно выдающимся вперёд срединным бугорком.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Скарабеины
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1781 году
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом